Gault steht für
 Obere Unterkreide, veraltete geologische Bezeichnung, siehe: Kreide (Geologie)
 Gault-Millau, Restaurantführer
 Cockcroft-Gault, Glomeruläre Filtrationsrate
 Gault (Fluss), Fluss in Frankreich, Département Centre, Nebenfluss der Brenne
 Gault Site, archäologische Fundstätte im Bell County, Texas, auf der Artefakte aus der paläoindianischen und Archaischen Periode gefunden wurden 
 (6478) Gault, ein Asteroid

Gault  ist der Familienname folgender Personen:
Baptiste Gault, französischer Physiker
 Henri Gault (1929–2000), französischer Restaurantkritiker und Herausgeber des Gault Millau
 Matthew Henry Gault (1925–2003), kanadischer Nephrologe
 Michael Gault (* 1983), nordirischer Fußballspieler
 Scott Gault (* 1983), US-amerikanischer Ruderer
 Thomas Gault († 2015), neuseeländischer Jurist
 Willie Gault (* 1960), US-amerikanischer Sprinter, Hürdenläufer und Footballspieler

Siehe auch:
 LeGault